Vija Trento ima više značenja:
 Vija Trento (Milano)
 Vija Trento (Trevizo)